Млодзеёвице () — село в Польше в сельской гмине Михаловице Краковского повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается и в 10 км от административного центра воеводства города Краков. Около села протекает река Длубня.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1355 году. С 1586 году село принадлежало шляхецкому роду Млодзеёвских герба Слеповрон. Во второй половине XVI века в селе была построена типография, которая была разрушена во время Шведского потопа. В XVI веке в селе проживали польские братья. В это же время в селе действовали пивоварня, мельница на реке Длубня. В XVIII веке в селе насчитывалось 29 домохозяйств с 126 жителями. С начала XIX века село принадлежало Францишек Гаврунский герба Равич, который основал сад около усадьбы.
 
В 1975—1998 годах деревня входила в состав Краковского воеводства.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 439 человек.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 

 Усадьба в Млодзеёвице. Памятник культуры Малопольского воеводства (№ А-492).

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета